Александра Каратыгина: Каратыгина, Александра Дмитриевна (Каратыгина Старшая; 1777—1859) — трагедийная русская актриса.
 Каратыгина, Александра Михайловна (1802—1880) — русская драматическая актриса.